Cortes de apelaciones puede referirse a:
Cortes de Apelaciones de Chile
Cortes de Apelaciones de Estados Unidos
Corte de Apelaciones de Guatemala